Гандольфи — фамилия. Известные носители:

 Гандольфи, Гаэтано (1734—1802) — итальянский художник Болонской школы живописи.
 Гандольфи, Гектор Петрович (1862—1931) — итальянский бас, российский и советский вокальный педагог.
 Гандольфи, Джованни (1868—1946) — итальянский прозаик и поэт, переводчик.
 Гандольфи, Пьетро (род. 1987) — итальянский автогонщик.
 Гандольфи, Убальдо (1728—1781) — итальянский живописец и гравёр.
 Гандольфи, Хавьер (род. 1980) — аргентинский футболист мексиканского клуба «Тихуана», защитник.

 Фелин Гандольфи, Ирис (1906—1988) — переводчица художественной прозы с русского на итальянский язык.

См. также 
 Кастель-Гандольфо — итальянский город в административном регионе Лацио, в провинции Рим.